Твердовский:

 
 Твердовский, Михаил Константинович (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Твердовский, Олег Фёдорович (род. 1976) — украинский и российский хоккеист, защитник.